Comitatul Union, conform originalului din limba engleză, Union County, însemnând Uniune, se poate referi la unul din cele șaptesprezece comitate din Statele Unite ale Americii cu același nume

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Union, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Union (dezambiguizare)
 Comitatul Union (dezambiguizare)
 Comitat (Statele Unite ale Americii)
 Districtul Union (dezambiguizare)
 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări comitate SUA
Nume proprii